Kiko Chagas, nome artístico de Francisco das Chagas Nobre (Natal, 2 de junho de 1957) é um guitarrista, arranjador, cantor e compositor brasileiro.

Na década de 1970 estudou música na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e fez aperfeiçoamento no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já foi guitarrista de Tim Maia e de diversos outros artistas.

Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)
Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte
Arranjadores do Rio Grande do Norte
Guitarristas do Rio Grande do Norte
Músicos de música popular brasileira
Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte